Formaţia Fără Nume — румынский музыкальный коллектив. 
 ffn — радиостанция в германской земле Нижняя Саксония.